Monte Capitolino — uma das sete colinas de Roma, mais usualmente conhecida como simplesmente Capitólio (o "original")
Templo de Júpiter Capitolino — templo romano de Júpiter construído sobre a colina homônima
Capitólio dos Estados Unidos — sede do Congresso (Poder Legislativo) dos Estados Unidos
Capitólio (Minas Gerais) — município de Minas Gerais, Brasil
Cine Theatro Capitólio — prédio histórico de Porto Alegre, Brasil
Teatro Capitólio — teatro no Parque Mayer em Lisboa

Desambiguações de topônimos